Paul West – (1871-1918) sceneggiatore e regista statunitense del cinema muto
Paul West – (1911-1998) sceneggiatore e produttore televisivo statunitense